Das Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier ist ein gelegentlich benutzter Überbegriff für die beiden westsächsischen Steinkohlereviere, die durch eine etwa 3 km breite, flözleere Zone geologisch voneinander getrennt sind. Diese flözleere Zone konnte erst in den 1950er-Jahren sicher nachgewiesen werden, während der Steinkohlenbergbau im älteren Zwickauer Steinkohlenrevier bereits Jahrhunderte umging und die Lagerstätte des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde.

Literatur 
 
 
 

Kohlebergbau
!
Steinkohlerevier (Deutschland)
Deutschland Sachsen Zwickau Oelsnitzer Steinkohlenrevier
Geographie (Landkreis Zwickau)
Geographie (Oelsnitz/Erzgeb.)
Bergbau (Sächsisches Erzgebirge)